O Campeonato Carioca de Futebol de 1932 foi vencido pelo Botafogo.

Classificação final

Premiação

Jogos do campeão (Botafogo)

DATA JOGO ESTÁDIO FASE

24/04/1932 Botafogo 4x1 SC Brasil  Gen. Severiano 1º Turno
 
01/05/1932 Olaria 1x5 Botafogo Cândido Silva  1º Turno 

15/05/1932 Botafogo 4x1 Bangu Gen. Severiano 1º Turno 

22/05/1932 Flamengo 0x1 Botafogo Rua Paysandu  1º Turno 

29/05/1932 Botafogo 1x1 Fluminense Gen. Severiano 1º Turno 

05/06/1932 São Cristóvão  1x5 Botafogo Figueira de Melo 1º Turno 

12/06/1932 Botafogo 3x1 Carioca Gen. Severiano 1º Turno 

29/06/1932 América 1x5 Botafogo Campos Salles  1º Turno 

03/07/1932 Botafogo 1x1 Bonsucesso Gen. Severiano 1º Turno 

10/07/1932 Vasco 0x1 Botafogo São Januário  1º Turno 

17/07/1932 Andarahy 1x1 Botafogo Bar. S.Francisco 1º Turno 

24/07/1932 SC Brasil  1x2 Botafogo Laranjeiras 2º Turno  

31/07/1932 Botafogo 7x0 Olaria Gen. Severiano 2º Turno 

14/08/1932 Bangu 1x1 Botafogo Rua Ferrer  2º Turno  

21/08/1932 Botafogo 2x2 Flamengo Gen. Severiano 2º Turno 

28/08/1932 Fluminense 0x2 Botafogo Laranjeiras 2º Turno  

04/09/1932 Botafogo 3x2 São Cristóvão  Gen. Severiano 2º Turno 

11/09/1932 Carioca 1x2 Botafogo Laranjeiras 2º Turno  

18/09/1932 Botafogo 2x4 América Gen. Severiano 2º Turno 

02/10/1932 Bonsucesso 4x5 Botafogo Estrada do Norte 2º Turno  

09/10/1932 Botafogo 0x0 Vasco Gen. Severiano 2º Turno 

16/10/1932 Botafogo 2x0 Andarahy Gen. Severiano 2º Turno  

Classificação final do Campeonato Carioca 1932:

CLUBE P J V E D GP GC SG 

1º  Botafogo 36 22 15 6 1 59 24 +25 

2º  Flamengo 31 22 13 5 4 50 30 +20 

3º  Andarahy 29 22 12 5 5 55 30 +25 

4º  Bangu 24 22 9 6 7 53 46 +7 

4º  São Cristóvão  24 22 11 2 9 45 47 -2 

6º  Vasco 23 22 9 5 8 52 43 +9 

6º  Fluminense 23 22 10 3 9 41 46 -5 

8º  Bonsucesso 20 22 7 6 9 44 49 -5 

9º  América 17 22 7 3 12 41 51 -10 

10º  Carioca 16 22 7 2 13 44 63 -19 

11º  Olaria 12 22 4 4 14 47 70 -23 

12º  SC Brasil 9 22 2 5 15 34 66 -32 

Os Clubes Olaria e SC Brasil foram rebaixados no campeonato.

Principais artilheiros:

JOGADOR CLUBE GOLS 

1º  Preguinho Fluminense 21 

2º  Carvalho Leite  Botafogo 20 

2º  Ladislau Bangu 20

Ver também 
 Campeonato Carioca de Futebol de 1932 (LMDT)
 Campeonato Carioca de Futebol
 Futebol do Rio de Janeiro

1932
Carioca